Bracki Koźlak Dubeltowy – piwo uwarzone w stylu podwójnego koźlaka przez Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie. Piwo powstało jednorazowo, w limitowanej serii 70000 butelek 330 ml, z czego ok. 50000 butelek trafiło do sprzedaży. Premiera odbyła się 6 grudnia 2009 r. Bracki Koźlak Dubeltowy uwarzony został według receptury Jana Krysiaka, którego piwo Koźlak Dubeltowy jako najlepsze spośród 134 piw zdobyło główną nagrodę Grand Champion na VII Konkursie Piw Domowych Birofilia 2009 organizowanym w Żywcu. Bracki Koźlak Dubeltowy zawiera 20% ekstraktu i 8,9% alkoholu, jego skład został skomponowany z jasnego słodu pilzneńskiego, monachijskiego, wiedeńskiego, słodu Caraamber i dodatku mchu irlandzkiego.

Skład Koźlaka Dubeltowego 
Zwycięskie piwo VII Konkursu Piw Domowych Birofilia 2009 uwarzone zostało przez Jana Krysiaka metodą dekokcyjną. W swoim składzie zawierało:
 słód pilzneński
 słód Weyermann® wiedeński
 słód Weyermann® monachijski typ I
 słód Weyermann® Caraamber
 chmiel Marynka
 chmiel Hallertau Hersbrucker granulat
 mech irlandzki
 drożdże Wyeast 2308 Munich Lager

Zobacz też 
 Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie
 Festiwal Birofilia
 Brackie Pale Ale belgijskie, Bracki Grand Champion Birofilia 2011 - piwa z serii Grand Champion

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Birofilia 2009

Polskie piwa